

Musica 
 Pequeño – album di Enrique Bunbury del 1999
 Pequeño – album di Dani Martín del 2010

Persone 
 Diana Pequeno – cantante e compositrice brasiliana
 Gué Pequeno – rapper e produttore discografico italiano
 Paula Pequeno – pallavolista brasiliana